Hospitaalpoort of spitaalpoort, een van de twee oostelijke Gentse stadspoorten,
 Hospitaalpoort, een oude naam voor de Gentse Poort (Hulst)